A Short SC.7 Skyvan (carinhosamente chamado de "caixa de sapatos voadora" é um bimotor turboélice, que foi fabricado pela Short Brothers de Belfast, na Irlanda do Norte. É usado principalmente para transporte de mercadorias de curta distância e pára-quedismo, além de servir/serviu muitas forças aéreas no mundo.

O Skyvan é um bimotor do tipo asa alta, seus lemes são semelhantes ao do Antonov 225. O primeiro vôo do Skyvan foi em 17 de janeiro de 1963. Ele é carinhosamente apelidado de "caixa" por pilotos e tripulantes.

O Short 330 e o Short 360 são modelos derivados do Skyvan, porém apresentam uma fuselagem alongada, concebido como aviões regionais.

Concepção e Desenvolvimento 
Em 1958, a Shorts foi contatada pela FG Miles Ltd (empresa sucessora da Miles Aircraft), que buscava apoio para produzir o projeto HDM106 Caravan (oque mais tarde seria o Miles Aerovan), com uma aeronave semelhante ao Hurel-Dubois HD.31. Shorts adquiriu o projeto e os dados recolhidos a partir de ensaios do protótipo HDM105. Depois de avaliar a proposta da Miles, a Shorts rejeitou o projeto. A Shorts então desenvolveram seu próprio projeto para um avião todo em metal e utilitário que foi chamado SC.7 Skyvan.

Ele era popular com os operadores de transporte de mercadorias em comparação com outras aeronaves pequenas por causa de sua grande porta (rampa) traseira para carga e descarga de mercadorias. A sua fuselagem lembra a forma de um trem, para simplicidade e eficiência.

A construção começou no Aeroporto Sydenham, em 1960, e o protótipo voou pela primeira vez em 17 de janeiro de 1963, alimentado por 2 motores Continental à pistão. Mais tarde, em 1963, o protótipo foi reequipados com os pretendidos motores turboélice Turbomeca Astazou.

Em 1968, a produção mudou para a aeronave Skyvan Série 3, que substituiu os motores Astazou para os turboélices Garrett AiResearch TPE331.

Um total de 153 Skyvans (mais o protótipo) foram produzidos, antes da produção terminar em 1986.

Operadores Militares 

 Força Aérea Argentina
 Guarda Costeira da Argentina

 Força Aérea Austríaca

 Força Defensora Aérea da Botswana

 Força Aérea do Equatoriana

 Força Aérea de Gana

 Força Aérea da Guiana

 Força Aérea Indonésia

 Força Aérea Japonesa

 Força Aérea de Lesoto

 Força Aérea de Malawi

 Força Aérea da Mauritânia

 Força Aérea Mexicana

 Força Aérea do Nepal

 Força Aérea Real de Omã

 Força Aérea do Panamá

 Força Aérea de Singapura

 Força Aérea Tailandesa

 Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos

 Força Aérea do Reino Unido

 Forças Armadas do Iêmen

Aeronaves da Short Brothers
Aviões militares de transporte e logística
Aviões civis de transporte de carga
Aviões civis de transporte de passageiros
Aviões bimotor
Aviões monoplanos